Drax peut désigner :
  : un village en Angleterre (Yorkshire du Nord), qui a donné son nom à :
La plus grande centrale électrique d'Angleterre, située près du village : 
Le groupe DRAX, la compagnie qui possède la centrale de Drax, figurant dans l'index FTSE 100
Sir Hugo Drax, un personnage de la série littéraire et cinématographique James Bond
Drax le Destructeur, un personnage de l'univers Marvel.